Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на Зацепе — домовый православный храм в районе Замоскворечье города Москвы при Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. Относится к Москворецкому благочинию Московской епархии Русской православной церкви.

История 

Храм возведён в качестве домовой церкви при Женском коммерческом училище Московского общества распространения коммерческого образования. Строительство здания училища с домовым храмом было начато в 1904 году по проекту архитектора Николая Шевякова. Храм был освящён 9 июня 1905 года.

В 1910—1911 годах для подготовительных классов училища по Большому Строченовскому переулку к храму пристроен двухэтажный корпус по проекту архитектора Александра Зеленко.

После 1918 года церковь на несколько лет стала приходской, а с 1929 года стала использоваться для учебных нужд Московским плановым институтом Госплана СССР, преобразованным в 1945 году в Московский государственный экономический институт, который в 1961 году был объединён с Московским институтом народного хозяйства имени Г. В. Плеханова.

Внутреннее убранство храма было практически полностью утрачено, интерьер искажён возведением межэтажных перегородок.

В 2002 году был образован и юридически зарегистрирован приход храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших». В 2011 году администрация РЭУ предоставила приходу для совершения ежемесячных богослужений помещение, в котором когда-то располагалась алтарная часть церкви.

В 2015—2016 годах проводились интенсивные ремонтно-реставрационные работы всего корпуса бывшего Женского коммерческого училища, в ходе которых предполагалось полное восстановление храма в качестве действующего. Реставраторы — Леонид Калинин, Татьяна Кац, Дмитрий Подъяпольский, интерьеры, иконостас — Николай Аввакумов, Сергей Афонский.

Корпус был открыт после реставрации 30 августа 2016 года. 14 октября 2016 года храм был вновь освящён Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом; в настоящее время проводятся регулярные богослужения.

Духовенство 
 Настоятель храма — протоиерей Алексий Муравейник.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Церковь Иконы Божией Матери Взыскание Погибших при женском коммерческом училище на сайте «Храмы России»
 Фотография «Зацепа. Женские подготовительные курсы ОРКОУЖ» (журнал «Искры» № 45 за 1907 год) на сайте «Старая Москва»
 История Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова
 Сайт прихода

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
Здания и сооружения Замоскворечья
Взыскание погибших
Москва
Москва
Храмы, построенные в 1905 году в Москве